Фудбалски клуб Малме () је шведски фудбалски клуб из града Малмеа. Клуб је основан 1910.. а био је 22 пута шведски првак, 14 пута освајач купа Шведске и финалиста Купа шампиона 1979. када је изгубио од Нотингем Фореста са 1:0, и једини је шведски клуб којем је то успело.

Са Гетеборгом и Норћепингом чини велику тројку шведског клупског фудбала. Та три клуба су освојила 46 титуле првака. Тренутно играју у Првој лиги Шведске.

Клупски успеси 
Куп европских шампиона
 Финалиста: 1979

Интерконтинентални куп
 Финалиста: 1979

Шведско првенство — 24
 Првак: 1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020.
 Другопласирани: 1946, 1948, 1952, 1956, 1957, 1964, 1969, 1969, 1976, 1978, 1980, 1987, 1989, 1996, 2002.
 Трећепласирани: 1939, 1945, 1947, 1983, 1985, 1994, 1997, 2003.

Шведски куп — 14
 Освајач: 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980, 1984, 1986, 1989.
 Финалиста: 1945, 1971, 1996, 2016.

ФК Малме у европским такмичењима

Спољашње везе 

 
 MFF Support - official supporter club site
 Himmelriket - supporter site

М